Mirotki – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gm. Skórcz
 Mirotki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gm. Polanów